Морд-Си́т () — элитная группа женщин-воинов из серии романов «Меч Истины» и новелл «Дети Д’Хары» американского писателя Терри Гудкайнда. Они были созданы, чтобы защищать магистра Д’Хары, лорда Рала, от существ или людей, владеющих магией. Являются ключевым элементом сюжета обеих серий. Также являются персонажами телесериала «Легенда об Искателе», основанного на произведениях Терри Гудкайнда.

Морд-Сит в книгах Терри Гудкайнда

Особенности Морд-Сит 
Будущих Морд-Сит отбирают из самых нежных и добрых девочек в Д’Харе и обучают с детства, заставляя проходить три уровня обучения. На каждом ученица должна быть «сломана». Первая ломка — это время, в течение которого девочка измучивается до грани полного повиновения, настолько сильного, что делает абсолютно всё, что её госпожа (обучающая Морд-Сит) или господин говорят, без сомнений и колебаний. Эта часть обучения ломает самостоятельное мышление и личные желания. Во время первой ломки девочка также учится терпеть боль эйджила, чтобы потом владеть им. Во время второй ломки девочка вынуждена наблюдать, как её учитель медленно и жестоко мучает её мать до смерти. Это должно сломать её сострадание. При третьей ломке ей дают инструмент пытки и заставляют самой причинять боль и страдания. Девочка должна сломить собственного отца, превратить его в послушную марионетку, а потом замучить до смерти. После этого она становится Морд-Сит и приобретает ряд уникальных способностей.

У Морд-Сит есть несколько уникальных способностей:

 захватывать волшебство (во время применения магии против неё) и использовать против нападающего. Способность прививает магистр Рал на третьей стадии обучения. Морд-Сит может причинять интенсивную боль захваченному ею существу/человеку одной мыслью. Пленник, нарушивший приказ Морд-Сит, даже в её отсутствие может испытывать сильную боль, и от этого нет никакой защиты. Освободиться можно лишь убив Морд-Сит, которая захватила пленника.

 даровать «Дыхание жизни», с помощью которого Морд-Сит может воскресить умершего в течение короткого времени после смерти. Способность используется в основном при обучении пленников, в случаях, когда обучаемый умирал во время пыток. Морд-Сит перед своей смертью может передать обучаемому способность даровать «Дыхание жизни» (как было в случае с Денной и Ричардом в «Первом правиле волшебника»).

Самая большая опасность для Морд-Сит — Исповедница. Поскольку власть Морд-Сит основана на ненависти, то от силы исповедницы, чья власть основана на любви, Морд-Сит умирают в страшной агонии, которая может длиться часами (описывается в произведениях «Долги предков», «Разлучённые души»).

Мужчин Морд-Сит фактически не существует. Однако известно, что существовали учителя-мужчины, которые обучали юных Морд-Сит. Например, Растин обучал Констанцию и Денну, а ведьмак Мичек — Вику. Кроме того, Морд-Сит могут научить магистра Рала пользоваться эйджилом (Даркен Рал умел использовать эйджил и участвовал при третьей ломке девочек-кандидаток). Также пленники, прошедшие обучение у Морд-Сит, сумевшие убить «учителя» и сбежать, могли использовать эйджил, но не захватывать магию, направленную против них (удалось только Ричарду Ралу).

Внешний вид 
Морд-Сит сплетают волосы в косу. Обычно носят коричневую кожу, но когда обучают пленника или отправляются в бой, они носят красное, поскольку на красном не видна кровь. Морд-Сит, служившие Ханнису Арку и Людвигу Дрейеру, носили форму и чёрного цвета. Если Морд-Сит избрала супруга или окончательно «сломала» пленника, то она надевает белую кожу, как символ, показывающий, что кровавых прикосновений эйджила не будет. На кожаной униформе есть желтые полумесяц и звезда — символ Морд-Сит. Солдаты, служащие Морд-Сит, имеют эти же знаки отличия, но только красного цвета.

Оружие 
Морд-Сит вооружены «эйджилом» — простым красным прутом около фута длиной и толщиной с палец. Эйджил может причинять невыносимую боль и даже убивать одним прикосновением, но он причиняет боль и использующей его Морд-Сит. Морд-Сит использует тот же самый эйджил, которым обучали её саму. Эйджил причиняет боль всем, кроме Столпов Творения (Истинно Неодаренных), и также не будет действовать, если Морд-Сит не намеревается причинить им боль. Кроме того, в «Восьмом правиле волшебника» упоминалось, что эйджил не действует на тех, кто находится под властью сноходца. Силу эйджила питают узы с магистром Ралом. Если магистр не назван, эйджил не работает. При этом, чтобы узы подействовали, Морд-Сит должна признать нового магистра. В дополнение к эйджилу Морд-Сит может носить бронированные перчатки с шипами.

Известные Морд-Сит

Морд-Сит Дома Ралов 
Растин () — единственный известный мужчина (помимо Даркена и Ричарда Ралов), владеющий эйджилом. Обучал Морд-Сит Констанцию и Денну. Неизвестно, входил ли он непосредственно в число Морд-Сит или просто был среди тех, кто их обучал. Ещё до начала событий «Первого правила волшебника» был убит Денной после того, как Констанция сказала ей, как это сделать. Упоминается только в книге «Первое правило волшебника».

Денна () — рыжеволосая Морд-Сит, которой доверили «воспитывать» Ричарда. Она очень изменилась и многое поняла в процессе общения с Ричардом, но тот был вынужден убить её, чтобы освободиться. Ричард любил Денну, и поэтому, убив её, овладел белой магией Меча Истины, магией любви и прощения. После смерти присоединилась к добрым духам и приняла на себя печать духа Даркена Рала, добровольно отправившись к Владетелю. Жертва Денны спасла Ричарда и её саму, так как Владетель не смог завладеть её светлым духом. Позже появляется в Храме Ветров и призывает Ричарда вернуться в мир живых, пока не стало поздно («Четвёртое правило волшебника»). В «Последнем правиле волшебника» выступает в роли проводника Ричарда в подземном мире. В книге «Сердце войны» явилась на помощь умершему Ричарду и слилась с Карой, помогая духу Ричарда дыханием жизни вернуться в мир живых. Неоднократно упоминается Ричардом на протяжении всех циклов книг.

Констанция () — низкорослая и коренастая Морд-Сит, предавшая свою подругу Денну («Первое правило волшебника»). Некоторое время учила Ричарда перед его встречей с магистром Даркеном Ралом. В книге «Машина предсказаний» становится известно, что она была единственной из посланных Даркеном Ралом Морд-Сит, которая смогла вернуться из Тёмных земель — самой тёмной и удаленной территории Д’Хары, где правит Ханнис Арк.

Кара () — неофициальный лидер группы Морд-Сит, охраняющей магистра Даркена Рала, а впоследствии и его сына Ричарда Рала и Мать-Исповедницу Кэлен Амнелл. Появилась в конце книги «Второе правило волшебника». Красивая рассудительная женщина с синими глазами и длинными светлыми волосами, которая пользуется авторитетом в своей группе. Верный друг Ричарда и Кэлен. Она часто рискует жизнью и почти умирает в многократных попытках спасти Ричарда. Когда Никки увела Ричарда в Древний Мир («Шестое правило волшебника»), вместе с Кэлен вернулась к д’харианской армии и сражалась против Имперского Ордена. После победы в войне в книге «Последнее правило волшебника» выходит замуж за Генерала Бенджамина Мейфферта. В финале книги «Третье царство», после гибели супруга, она просит разрешения покинуть Ричарда, и сохранить свой эйджил, чтобы знать, что магистр Рал жив. Ричард отпускает Кару. После смерти Ричарда возвращается к его телу и, объединившись с духом Денны, дарует ему дыхание жизни, отдавая свою жизнь и возвращая его («Сердце войны»). Благодаря жертве Кары, Ричард возвращается в мир живых и побеждает императора Сулакана и Ханниса Арка.

Бердина () — темноволосая, голубоглазая Морд-Сит, охранявшая Ричарда, с момента его возвращения из Древнего мира, после обучения во Дворце Пророков («Защитники Паствы»). Мускулистая с большой грудью, на чём часто акцентирует внимание. Влюблена в Райну. Единственная Морд-Сит, владеющая древнед’харианским. Языку её научил отец, и даже сам магистр Даркен Рал советовался с Бердиной насчет значения некоторых слов. Во время службы Ричарду помогала ему в расшифровке «дневника Коло» — записей на древнед’харианском оставленных магом, жившим много тысяч лет назад, а в дальнейшем и в переводах других важных исторических манускриптов. Самая «игривая» из всех Морд-Сит. Не устает напоминать всем и каждому, что является любимицей магистра Рала — Ричарда. В книге «Защитники Паствы» колдунья Луннета смогла заколдовать Бердину, однако в конечном итоге магия «уз» взяла верх и Бердина стала прежней. Вместе с Натаном занимается каталогизацией книг Народного Дворца («Машина предсказаний»). Присутствует до конца повествования, пережив нападение полулюдей на Народный Дворец в книге «Сердце войны».

Райна () — темноволосая и темноглазая Морд-Сит, охранявшая Ричарда наряду с Карой, Холли и Бердиной, с момента его возвращения из Древнего мира, после обучения во Дворце Пророков («Защитники Паствы»). Влюблена в Бердину. Впервые появляется в «Защитниках Паствы» и погибает от магической чумы, напущенной сёстрами Тьмы Джеганя, в книге «Храм Ветров».

Холли () — светловолосая Морд-Сит, пришедшая в Эйдиндрил вместе с Карой, Бердиной и Райной для того, чтобы охранять Ричарда Рала. Погибает во время нападения мрисвизов в «Защитниках Паствы».

Рикка () — высокая, светловолосая и голубоглазая Морд-Сит. Гордая и упрямая, готова пойти на что угодно ради победы и защиты лорда Рала (Ричарда). Впервые появляется в «Шестом правиле волшебника», принимая участие в оборонительной кампании Д’Харианской империи. В «Восьмом правиле волшебника» пробирается в лагерь Имперского Ордена, чтобы убить сестру Тьмы, переодевшись в ярко розовое платье блудницы, развлекающей Имперцев (ничто не может заставить Морд-Сит надеть платье, кроме прямого приказа лорда Рала). В итоге, отрубив сестре Тьмы голову, она вернулась в свой лагерь с «трофеем», где с гордым видом, не переодевшись, продемонстрировала голову аббатисе сестёр Света Верне, попутно шокировав своим видом д’харианских солдат. Узнав, что волшебник Зорандер попадает в плен к Джеганю («Восьмое правило волшебника»), покидает войска и помогает в его освобождении, после чего остаётся с ним в Замке Волшебника, для дальнейшей защиты. Присутствует до конца повествования, пережив нападение полулюдей на Народный Дворец в книге «Сердце войны».

Ханна () — Морд-Сит, попавшая в плен к Имперскому Ордену в Андерите. Мужественно терпела все издевательства и пытки имперцев, не проронив ни звука, чем вызвала восхищение и уважение Никки, находившейся в это время в лагере. Рассказала Никки о характере, жизненных принципах Ричарда и о его пленении Денной, взяв с Никки слово, что та не использует эту информацию против него. Взамен Ханна попросила Никки о быстрой смерти, что та и сделала, перерезав Ханне горло. Впоследствии Никки расскажет об этом Ричарду. Фигурирует только в одном эпизоде «Шестого правила волшебника».

Галина () — Морд-Сит, принимавшая участие в оборонительной кампании Д’Харианской империи под руководством Кэлен Амнелл. Была одной из шести Морд-Сит, посланных для захвата магов Джеганя. Была поймана и обезглавлена Имперским Орденом в «Шестом правиле волшебника». Морд-Сит Рикка нашла её голову, нанизанную на копьё, с привязанным эйджилом.

Сольвейг () — Морд-Сит, принимавшая участие в оборонительной кампании Д’Харианской империи под руководством Кэлен Амнелл. Была одной из шести Морд-Сит, посланных для захвата магов Джеганя. Была поймана и обезглавлена Имперским Орденом в Шестом правиле волшебника. Морд-Сит Рикка нашла её голову, нанизанную на копьё, с привязанным эйджилом.

Нида () — светловолосая и голубоглазая Морд-Сит. Умная и осторожная. Выполняет функции охраны и контроля тюремных помещений, а также ведет допрос узников Народного Дворца. Впервые появляется в «Седьмом правиле волшебника». Присутствует до конца повествования, пережив нападение полулюдей на Народный Дворец в книге «Сердце войны».

Морд-Сит Дома Арков 
Когда Даркен Рал посылал Морд-Сит с поручениями в Тёмные земли, некоторые из них принимали предложение лорда Арка присоединиться к нему. Морд-Сит, недовольные правлением наследников Дома Ралов, переметнулись на сторону Дома Арков, правителя провинции Фаджин, которая является отдаленным районом Д’Хары. Впоследствии некоторые Морд-Сит Арка стали тайно служить аббату Людвигу Дрейеру, связавшись узами с ним. Его Морд-Сит обычно носят форму чёрного цвета, хотя красная форма у них также имеется и в некоторых сценах они одеты в неё. После встречи с Ричардом Ралом некоторые Морд-Сит вернулись к служению Дому Ралов.

Вика () — высокая, светловолосая и голубоглазая Морд-Сит, ранее служившая Даркену Ралу. Перешла на сторону Ханниса Арка, правителя провинции Фаджин. Впервые появляется в «Машине предсказаний». Тайно прибывает в Народный Дворец на свадьбу Морд-Сит Кары и генерала Бенджамина Мейфферта вместе с представителем Ханниса Арка — аббатом Людвигом Дрейером. Устраивает саботажи, тайно убивая гостей, приглашенных на свадьбу, пытаясь вызвать недоверие к Морд-Сит Ричарда Рала. После непосредственного знакомства с Ричардом в «Третьем царстве», решает перейти на его сторону, но пока не говорит ему об этом. В книге «Сердце войны» во время штурма Народного Дворца войском полулюдей под руководством Ханниса Арка и императора Сулакана сражается с Ричардом, отвлекая внимание Ханниса, поскольку если бы Арк лично вступил с ним в борьбу, Ричард бы погиб. Пока Арк наблюдал за страданиями Ричарда, вызванными болью от прикосновений эйджила, Вика подкралась к отвлеченному Арку и прижала эйджил к затылку, убив его. После победы над Арком и Сулаканом осталась служить Дому Ралов, заменив на посту негласного лидера Кару, и сдружилась с Бердиной.

Эрика () — светловолосая Морд-Сит, ранее служившая Даркену Ралу. Перешла на сторону Ханниса Арка, а позднее стала служить Аббату Дрейеру, связавшись узами с ним. Впервые появляется в «Третьем царстве». Прибывает в Стройзу вместе с аббатом Дрейером, чтобы забрать Кэлен и обучать её с целью получения от неё пророчества. После того, как Кассия, Лорен и Вэйл присягнули на верность Ричарду, они пленили Эрику и приковали её в темнице цитадели в Сааведре рядом с Аббатом Дрейером. Скончалась в дикой агонии от прикосновения Матери-Исповедницы Кэлен Амнелл, когда пыталась напасть на неё после того, как та убила Аббата Дрейера.

Дора () — Морд-Сит, ранее служившая Даркену Ралу. Перешла на сторону Ханниса Арка, а позднее стала служить Аббату Дрейеру, связавшись узами с ним. Дрейер послал её забрать Кэлен из темницы, когда на Аббатство напали Шан-так, посланные Ханнисом Арком и Сулаканом убить Аббата и его приспешников. Убита Шан-так в «Третьем царстве».

Элис () — темноволосая Морд-Сит, ранее служившая Даркену Ралу. Даркен Рал послал её и еще нескольких Морд-Сит в Тёмные Земли, где она впервые встретилась с Ханнисом Арком. После того, как из этого опасного путешествия она вернулась одна, а остальные Морд-Сит погибли, и Даркен Рал безразлично отреагировал на их смерть, Элис решила при первой же возможности разорвать с ним узы. Во время следующего путешествия в Тёмные Земли, она уговорила остальных Морд-Сит переметнуться на сторону Ханниса Арка. Впоследствии она возглавила Морд-Сит Арка, получила над ними магическую власть и стала относиться к ним, как к своей собственности. Когда Людвиг Дрейер в сопровождении Морд-Сит Эрики прибыл в цитадель Сааведры, чтобы принять на себя управление всей провинцией Фаджин и стать магистром, Элис отказалась ему подчиняться. За это Людвиг своей магией состарил её и отправил умирать в постели, воплотив этим самый страшный кошмар Морд-Сит — умереть в постели старой и беззубой («Разлучённые души»). Остальные Морд-Сит, ранее находящиеся под её командованием, видя то, что стало с Элис, согласились подчиняться магистру Дрейеру, помимо защиты, став ему ещё и любовницами.

Кассия () — Морд-Сит, ранее служившая Даркену Ралу. Перешла на сторону Ханниса Арка. Когда Людвиг Дрейер в книге «Разлучённые души» прибыл в Сааведру, чтобы стать магистром и магией состарил Морд-Сит Элис, Кассия согласилась присягнуть ему на верность. После того, как Ричард попал в ловушку аббата в «Разлучённых душах», она спустилась к нему в подземелье вместе с Лорен и Вэйл, чтобы задать несколько вопросов. Когда Ричард рассказал ей о своём отношении к Морд-Сит, Денне, убийстве Даркена и Каре, она решила вернуться к служению Дому Ралов.

Лорен () — Морд-Сит, ранее служившая Даркену Ралу. Перешла на сторону Ханниса Арка. Когда Людвиг Дрейер в книге «Разлучённые души» прибыл в Сааведру, чтобы стать магистром и магией состарил Морд-Сит Элис, Лорен согласилась присягнуть ему на верность. После того, как Ричард попал в ловушку аббата в «Разлучённых душах», она спустилась к нему в подземелье вместе с Кассией и Вэйл, чтобы задать несколько вопросов. Когда Ричард рассказал ей о своём отношении к Морд-Сит, Денне, убийстве Даркена и Каре, она решила вернуться к служению Дому Ралов. Погибает, защищая Ричарда от колдуньи Саманты во время нападения в Стройзе в книге «Сердце войны».

Вэйл () — Морд-Сит, ранее служившая Даркену Ралу. Перешла на сторону Ханниса Арка. Когда Людвиг Дрейер в книге «Разлучённые души» прибыл в Сааведру, чтобы стать магистром и магией состарил Морд-Сит Элис, Вэйл согласилась присягнуть ему на верность. После того, как Ричард попал в ловушку аббата в книге «Разлучённые души», она спустилась к нему в подземелье вместе с Кассией и Лорен, чтобы задать несколько вопросов. Когда Ричард рассказал ей о своём отношении к Морд-Сит, Денне, убийстве Даркена и Каре, она решает вернуться к служению Дому Ралов.

Джанел () — Морд-Сит, ранее служившая Даркену Ралу. Перешла на сторону Ханниса Арка, а позднее стала служить аббату Дрейеру, связавшись узами с ним. Когда перешла на сторону аббата, первой из Морд-Сит провела с ним ночь. Очарованный её красотой, Дрейер решил, что она станет первой, от кого он получит пророчество путём пыток. Вместе с Эрикой он пытал её, пока она не умерла. Непосредственно в книгах не присутствует, об её истории упоминается в книге «Разлучённые души».

Морд-Сит в телесериале «Легенда об Искателе»

Внешний вид, способности и оружие 
Морд-Сит в «Легенде об Искателе» отличаются от своих книжных прототипов. Форма Морд-Сит имеет лишь два цвета: «обычная» форма красно-коричневого цвета и «парадная» форма белого, в отличие от трехцветной «книжной». Кроме этого, она обладает огромным количеством всевозможных застежек, шнурков и накладок, что делает процесс переодевания трудным без посторонней помощи. В книгах делался частый акцент на том, что Морд-Сит переодевали форму за считанные минуты. Также на форме отсутствует эмблема Морд-Сит — звезда и полумесяц. Отличается и оружие Морд-Сит — эйджил. В сериале он достаточно велик и на первый взгляд напоминает дубинку, нежели тонкий красный стержень, коим он представлен в книге. Однако, благодаря этому изменению, бои на эйджилах представляются весьма интересным зрелищем.
Кроме этого, отлична и способность Морд-Сит даровать дыхание жизни. В книгах этот ритуал напоминает обычные реанимационные действия. В сериале это представлено более красочно: Морд-Сит склоняется к губам погибшего и из её рта начинает сочиться струйка белого дыма, проникая в умершего.
Изменено и «место жительства» Морд-Сит. В книгах Морд-Сит располагались в Народном Дворце. В сериале же они живут в специальных Башнях Морд-Сит, количество коих никогда не сообщалось зрителям телесериала. Известно лишь, что их точно более двух.

Известные Морд-Сит 
Денна () (актриса: Джессика Маре) — светловолосая Морд-Сит, посланная Ралом поймать и «обучить» Искателя, чтобы заставить его присягнуть на верность повелителю Д’Хары. Ей это не удаётся, но Рал даёт ей шанс искупить свою вину — с помощью Истинно Неодарённой Дженнсен доставить Шкатулку Одена. После своей неудачи, убивает мать Ричарда и Дженнсен, но Ричард отпускает её, зная что отныне она будет в бегах от гнева Рала. Позже пытается захватить трон Д’Хары путём вселения духа её слуги в тело Ричарда. После новой неудачи Денна похищает Зедда, чтобы он стал её личным волшебником. По-видимому, Зедду удаётся почти убедить Денну отпустить его и изменить свою жизнь, но её раскаянию мешает стрела Кары, после чего Денна падает с обрыва.

Констанция () (актриса: Джейме Пассье-Армстронг) — темноволосая Морд-Сит, близкая подруга Денны. Ревностно относилась к её пленнику — Искателю Истины. Некоторое время занималась его обучением. После того, как Ричард освобождается из плена Денны и убивает её Мечом Истины, Констанция оживляет её с помощью дыхания жизни.

Кара Мэйсон () (актриса: Табретт Бетелл) — одна из Морд-Сит, ранее служивших Даркену Ралу. Попав с Ричардом в будущее и увидев, что наследник Даркена Рала убьёт всех Морд-Сит, она помогает Ричарду вернуться в настоящее, где Искатель побеждает Рала. После этого Кара становится негласным лидером в группе Морд-Сит, но явившийся к Морд-Сит Триане дух Даркена Рала поручает ей изгнать Кару. После предательства других Морд-Сит, она решает помочь Ричарду найти Камень слёз. Как и у всех Морд-Сит, её магическое оружие, эйджил, берёт силу от тех, в ком течёт кровь династии Ралов, каким и является Ричард.

Далия () (актриса: Лора Брент) — Морд-Сит, близкая подруга Кары. Обучалась вместе с Карой. Впервые появляется в 20 серии 2 сезона, когда она находит Кару, чтобы сообщить ей, что её сын находится в опасности. В результате оказывается, что сын Кары был убит еще при рождении, и это ловушка. Благодаря Далии, Морд-Сит приводят Кару обратно к Даркену Ралу, который повторно её обучает. Кара долго сопротивлялась, но с помощью особого эйджила, заколдованного сестрами Тьмы, Даркен вновь заставляет преданно служить. Кару и Далию связывают более тесные отношения, чем простая дружба. Волшебник Зеддикус пытался снять с Кары заклятие, но изменил ход времени, создав реальность, в которой Кара не была Морд-Сит, но Ричард обладает магией Одена. Найдя Кару, Зедд хотел отменить действие заклятия, но Далия успела убить Кару, выстрелив в неё из лука. Тогда Волшебник решает произнести заклинание над Далией, в результате которого она никогда не становилась Морд-Сит, а значит и не возвращала Кару Даркену Ралу.

Триана () (актриса: Каризма Карпентер) — одна из Морд-Сит, служившая Даркену Ралу. После того, как Даркен погиб и стал слугой Владетеля, Триана последовала за своем хозяином, тоже присягнув на верность Владетелю Подземного мира. По заданию Рала с позором изгоняет Кару, незаконно возглавившую Морд-Сит, из рядов охранниц лорда Рала, отобрав её эйджил и отрезав косу. Расправившись с Карой, Триана, в сопровождении отряда Морд-Сит, отправляется за новыми девочками, чтобы пополнить свои ряды. Кара, объединившись с Искателем, настигает Триану и убивает её при помощи эйджила.

Гарен () (актриса: Катрина Ло) — Морд-Сит, служившая Даркену Ралу и после его смерти. Была обманута двойником Даркена Рала (Уолтером), который прибыл в Башню Морд-Сит, чтобы забрать сокровища, принадлежавшие Ралу. Отправилась вместе с еще несколькими Морд-Сит для сопровождения обманщика-Уолтера, будучи уверенной в том, что это действительно лорд Рал. Во время дороги путников догоняет Генерал Эгримонт с отрядом солдат. Выясняется, что Гарен сообщила ему о появлении магистра. Однако, Генерал моментально понимает, что перед ним не Даркен, а обманщик. Уолтер убеждает её, что Эгримонт изменник, и Морд-Сит во главе с Гарен нападают на солдат. Внезапно появляется дух настоящего Даркена Рала, который узнал о появлении своего двойника от погибшей в бою Морд-Сит. Он приказывает Гарен содержать пленника в камере до его появления. Но пленнику удается сбежать. Сестра Тьмы, исповеданная Кэлен, переселяет дух Даркена в тело Уолтера, и Даркен вместе с исповеданной сестрой Тьмы отправляется в Башню Морд-Сит, чтобы забрать древний свиток, где его встречают Гарен и Генерал Эгримонт. Даркен подает генералу тайный знак, что он находится в опасности. Генерал, Гарен и другие Морд-Сит отправляются на помощь Даркену Ралу и спасают его из рук Искателя.
После этого, Даркен приказывает Гарен и еще нескольким Морд-Сит отправиться на помощь Ричарду, чтобы тот осуществил пророчество и закрыл разрыв завесы, тем самым запечатав Владетеля в Подземном мире. Гарен и Морд-Сит присоединяются к Каре и Зедду и отправляются на поиски Кэлен и Никки. Настигнув сестру Тьмы и исповеданную ею Кэлен, Морд-Сит убивают Никки, но Кэлен призывает Кон-Дар и заставляет их убить друг друга.

 Алина () (актриса: Тэнди Райт) — Морд-Сит, преданно служившая Даркену Ралу. Впервые появляется в сериале, как Морд-Сит, посланная за пойманными Искателем и Исповедницей (в эпизоде «Зеркало»). Обманутая Волшебником Зеддикусом, к Даркену она ведет не Ричарда и Кэлен, а Трактирщицу в обличии Зедда и её друга-вора.

Следующее её появление состоялось в последней серии первого сезона. Алина и другие Морд-Сит, возглавляемые Карой, отправляются на Кровавый утес, чтобы не дать Искателю сложить шкатулки Одена и победить Даркена Рала. Но Морд-Сит прибывают уже слишком поздно. Кара попыталась остановить Ричарда, приставив к нему эйджил. В результате сложения трех магий — эйджила, Шкатулок Одена и Исповеди — Искатель, сложивший шкатулки, и Кара, пытающаяся её остановить, перемещаются на 50 лет вперед, в результате чего произошел временной сдвиг. В новой реальности Алина убивает Зедда, отразив его Огонь Волшебника. Кроме этого, известно, что Алина и Триана были последними выжившими Морд-Сит в «новом» будущем, где Кэлен родила мальчика-Исповедника от Даркена Рала. Однако, и до них добрался новый магистр-Исповедник. Когда Искатель и Кара возвращаются из будущего, Алина хотела убить Искателя при помощи своего эйджила, но Кара успевает её остановить. Искателю удается сложить шкатулки вместе и победить Рала, благодаря помощи предавшей Даркена Кары. Алина становится свидетелем измены Кары, что явно её шокировало.

 Натэир () (актриса: Кэролайн Брейзия) — Морд-Сит, обучавшая Кару в детстве. Во время обучения пытала отца Кары, чтобы тот соврал дочери, что продал её Морд-Сит. Обманом заставила Кару поверить в эту ложь.

Притворялась учительницей, чтобы находить и красть девочек с целью воспитать из них Морд-Сит для магистра Рала. Во время суда над Карой была разоблачена. После исповеди Матери-Исповедницы созналась, что пытала отца Кары, чтобы тот соврал, что продал Кару Морд-Сит. После того, как отец отказался говорить это дочери, она спалила его гортань, чтобы тот лишь мычал, а сама сказала Каре, что отцу стыдно ей говорить и он мычит, не в силах признаться. После этого признания Кэлен отказалась исповедовать Кару.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Цикл «Меч Истины» на fantlab.ru
 Официальный сайт сериала
 
 Миры. Мир Терри Гудкайнда. Правила волшебника
 Русскоязычные поклонники Терри Гудкайнда
 
 Энциклопедия Меча Истины (англ.)

Меч Истины
Вымышленные телохранители
Вымышленные военизированные организации